El término Noc Ac o Nok Ak es un toponímico en idioma maya que significa tortuga volteada y puede hacer referencia a:

 Noc Ac, una hacienda y población localizada en el Municipio de Mérida, Yucatán, México;
 Noc Ac, una población localizada en el Municipio de Tunkás, Yucatán, México;
 Noc Ac, una población localizada en el Municipio de Yobaín, Yucatán, México;
 Nok Ak, una población localizada en el Municipio de Baca, Yucatán, México.